Okręty US Navy o nazwie USS "Carpellotti":
 Pierwszy  miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi  miał być niszczycielem eskortowym, ale został przerobiony na szybki transportowiec . W służbie w latach 1945-58.

Carpellotti